Комбинированное магнитное поле — это комбинация магнитных полей, состоящая из постоянного магнитного поля (поля Земли) и переменного магнитного поля с иной интенсивностью, индуцированного искусственно.

О магнитных полях 
В условиях нашей планеты везде сказывается действие магнитного поля (МП) Земли, напряженность и направление вектора которого в разных местах неодинаковы. Важность параметров МП Земли невозможно переоценить. Эти параметры являются ориентиром и системой координат для птиц, рыб, многих морских и наземных животных, растений и микроорганизмов, обладающих высоко чувствительными сенсорными системами, воспринимающими тонкие колебания и направленность векторов МП Земли, Луны, Солнца и других космофизических объектов. Даже человек, не способный осознанно охарактеризовать свои ощущения при изменении напряжённости и направления слабого магнитного поля на уровне МП Земли, оказался восприимчив, судя по изменению электроэнцефалограммы и сдвигам в самочувствии, к вариациям направления слабого МП (не более, чем МП на широте экватора). Поскольку действие искусственного переменного магнитного поля (ПМП) неизбежно происходит на этом фоне (если нет специальной системы искусственного экранирования), постольку при манипуляциях, тем более, со слабыми ПМП, сопоставимыми по напряженности с МП Земли, нельзя пренебрегать учетом направления вектора и величин напряженности МП Земли в конкретном месте. (В среднем интенсивность магнитного поля Земли колеблется от 25 до 65 мкТл и значимо зависит от географического положения: средняя напряжённость поля составляет около 0,5 Э (40 А/м): на магнитном экваторе её величина около 0,34 Э, у магнитных полюсов — около 0,66 Э). Без учета МП Земли невозможно инициировать воспроизводимые ответные реакции биологических и небиологических систем, подвергаемых воздействию слабого, даже резонансно узко направленного искусственного ПМП. Оглядываясь в прошлое резонансной науки и не претендуя на прогноз, гипотетически нельзя исключить, что эффекты слабого ПМП и ответные реакции разнообразных объектов намного опережают развитие современной резонансной теории и практики динамических систем и теории биологической активности слабых ПМП. Описаны случаи благоприятного эффекта, например, ускоренного ремоделирования костной ткани после переломов под влиянием физиотерапевтических магнитных излучателей. В физиотерапевтическом кабинете магнитотерапия далеко не всегда достигает цели, так как используется неупорядоченное, неадаптированное к объекту, случайная комбинация широкополосного по частоте и высокого по амплитуде искусственного ПМП и МП Земли, нерегистрируемого ни по направлению, ни по напряженности. Подтверждены явления и ответные реакции биологических объектов на воздействие комбинированных параметрических резонансных МП. Слабые КМП, в котором ПМП сравнимы по амплитуде с МП Земли, способны оказывать разнообразные, заданные по конечному эффекту влияния на метаболические и функциональные свойства биологических систем разного уровня организации: от выделенных ферментных систем, органелл, до микроорганизмов, растений, животных и человека в случае их точной параметрической резонансной настройки. Главное при этом заключается в предсказуемости эффектов, если настроены параметры искусственного ПМП и должным образом согласованы с МП Земли. Только в таких условиях эффект применяемого ПМП в составе КМП не будет случайным.

Практическое применение 
Чувствительность биологических объектов разного уровня и сложности организации к магнитному полю (МП) известна. Ее издавна пытаются использовать в медицинской и сельскохозяйственной практике. В настоящее время существует множество разрешенных генераторов, аппаратов, пластин, лент, браслетов для магнитотерапии, а также устройств для воздействия МП на растения, микроорганизмы, рыб, птиц, животных и человека.
Слабые КМП, в котором ПМП сравнимы по амплитуде с МП Земли, способны оказывать разнообразные, заданные по конечному эффекту влияния на метаболические и функциональные свойства биологических систем разного уровня организации: от выделенных ферментных систем, органелл, до микроорганизмов, растений, животных и человека в случае их точной параметрической резонансной настройки. Главное при этом заключается в предсказуемости эффектов, если настроены параметры искусственного ПМП и должным образом согласованы с МП Земли. Только в таких условиях эффект применяемого ПМП в составе КМП не будет случайным.
Благодаря инициативным исследованиям, которые проводились в институте «Высшей нервной деятельности» в Москве (Ю. А. Холодов), в институте «Биофизики» в Москве (Ю. Г. Григорьев) в институте «Биофизика клетки» в Пущино (В. В. Леднев), и другими «отцами» магнитобиологии, это направление в настоящее время получает дальнейшее равзитие. Применение этого метода обеспечивает повышение биологической активности известного в фармакологической практике экстракта корня Астрагала перепончатого «циклоастрагенол». Применяется при производстве OYOX компанией DANDA Pharma, за счет неповреждающей обработки готовой формы экстракта слабым комбинированным магнитным полем (КМП), настроенным в режиме параметрического резонанса на ионы кальция (Ca2±КМП).
Задача по использованию низкочастотного магнитного поля в качестве радиопротектора решалась с МРНЦ Минздрава России г. Обнинск (2002—2005 г.г.) по грантам международного научно-технического центра (МНТЦ). Разработаны технологии воздействия низкочастотным магнитным полем на здоровых людей для поднятия резистентности и увеличения резервных возможностей организма — РФЯЦ-ВНИИЭФ проводил исследования совместно с МРНЦ РАМН (г. Обнинск), ГНИИИ МО РФ (г. Москва). Согласно полученным результатам исследования показали, что применяя переменное магнитное поле можно эффективно модифицировать биологические эффекты, то есть оно может быть использовано и для интенсификации процессов восстановления организма.

Метод повышения биологической активности растительного экстракта 
Экстракт экспонируется в течение 15-30 минут в фокусе Ca2±КМП, составными компонентами которого являются постоянное магнитное поле (МП) Земли и искусственное слабое переменное магнитное поле (ПМП) при амплитуде в диапазоне 1-200 мкТл и векторе, коллинеарном направлению вектора МП Земли. Соотношение амплитуда/частота Ca2±КМП рассчитывается по формуле Бесселевой функции для режима параметрического резонанса ионов кальция.

Новизна метода повышения биологической активности растительного экстракта 
Применяемое технологическое решение не изменяет химического состава и агрегатного состояния экстракта, способствует повышению биологической активности действующей субстанции и терапевтической эффективности препарата, что позволяет расширить показания для его применения. Улучшается работа иммунной системы, увеличивается активность теломеразы и величина теломерного конца ДНК лимфоидных клеток, что свидетельствует об уменьшении выраженности возрастных заболеваний.

Примечания

Ссылки 
 Н. А. Белова Первичные мишени во взаимодействии слабых магнитных полей с биологическими системами. Автореф. докт. дисс. «биофизика», Пущино, 2011, 43 с.
 Леднев В. В., Сребницкая Л. К., Ильясова Е. Н., Рождественская З. Е., Климов А. А., Белова Н. А., Тирас Х. П. Магнитный параметрический резонанс в биосистемах: экспериментальная проверка предсказаний теории с использованием регенерирующих планарий Dugesia tigrina в качестве тест-системы Биофизика, 1996, т. 41, № 4, с. 825—835.
 Lednev V.V., Tiras Kh.P., Belova N.A., Ermakova O.N., Ermakov A.M. Biological Effect of Extremely Weak Industrial-Frequency Magnetic Fields// Biophysics, 2005, — 50(Suppl.1): S157-S162
 Belova N.A., O.N. Ermakova, A.M. Ermakov, Z.Ye. Rojdestvenskaya, V.V. Lednev The bioeffects of extremely weak alternating magnetic fields. The Environmentalist. 2007, v. 27, № 4, p. 411—416.
 Belova N.A., Ermakova O.N., Ermakov A.M., Lednev V.V. The dependence of biological effects on the amplitude of extremely weak power-frequency magnetic field// Proceedings 4th International Workshop «Biological effects of EMFs»,- Greece, Crete, 2006, — 1 °C.:685-691.
 Белова Н. А. Ермаков А. М., Знобищева А. В., Сребницкая Л. К., Леднев В. В. Влияние кpайне cлабыx пеpеменныx магнитныx полей на pегенеpацию планаpий и гpавитационную pеакцию pаcтений. Биофизика. 2010, т.55, вып. 4, с. 704—709.
 Белова Н. А., Панчелюга В. А. Модель В. В. Леднева: теоpия и экcпеpимент. Биофизика. 2010, т.55, вып. 4, с. 750—766.
 Белова Н. А., Леднев В. В. Активация и ингибирование гравитропической реакции растений с помощью слабых комбинированных магнитных полей. Биофизика, 2000. Т. 45, № 6, с. 1102—1107.
 Jue Lin, Elissa Epel, Joshua Cheon, Candyce Kroenke, Elizabeth Sinclair, Marty Bigos, Owen Wolkowitz, Synthia Mellon, and Elizabeth Blackburn. Analyses and comparisons of telomerase activity and telomere length in human T and B cells: Insights for epidemiology of telomere maintenance // J Immunol Methods. 2010 Jan 31; 352(1-2): 71-80.  PMCID: PMC3280689 NIHMSID: NIHMS346683 PMID 19837074.
 S. Verma, P. Tachtazisis, S. Penrhyn-Lowe, C. Scarpini, N. Coleman, G. Alexander OP20 Hepatocytes and cholangiocytes do not have significant telomere shortening with increasing chronological age in normal livers // Basic science / BASL abstracts.
 A. Mansilla-Roselló 1, J. A. Ferrón-Orihuela, F. Ruiz-Cabello, D. Garrote-Lara, S. Delgado-Carrasco, F. Tamayo-Pozo Interleukin-1beta and ibuprofen effects on CD4/CD8 cells after endotoxic challenge// J. Surg Res. 1996 Sep;65(1):82-6. 
 Ping Liu, Haiping Zhao, Yumin Luo Anti-Aging Implications of Astragalus Membranaceus (Huangqi): A Well-Known Chinese Tonic// Aging Dis. 2017 Dec; 8(6): 868—886. 

__ИНДЕКС__

Электродинамика